Stellosetifera är ett släkte av svampar. Stellosetifera ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stellosetifera